Конституция СССР:

 Конституция СССР 1924 года. Утверждена резолюцией II-го Съезда Советов Союза ССР от 31 января 1924 года.
 Конституция СССР 1936 года («Сталинская»). Утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза ССР от 5 декабря 1936 года.
 Конституция СССР 1977 года («Брежневская»). Утверждена 7 октября 1977 года.

Памятники 
 Монумент советской конституции

Ссылки 
 Текст Конституции СССР 1924 г., редакции и текст учебного пособия «Чистяков О. И. Конституция СССР 1924 года. Учебное пособие. М.: ИКД „Зерцало-М“, 2004»
 Редакции Конституции СССР 1936 г., Законы об изменениях и дополнениях Конституции
 Лукьянов А. И. «Хронологический перечень мероприятий, связанных с разработкой и принятием Конституции СССР 1977 г», Закон СССР от 7 октября 1977 г. N 6367-IX «О порядке введения в действие Конституции (Основного Закона) СССР», редакции Конституции СССР 1977 г. , законы об изменениях и дополнениях Конституции